FP peut faire référence à :

 , coalition de partis de gauche dans de nombreux pays ;
 Force populaire (en ), un parti politique péruvien de droite ;
 Fédération des professionnèles, une fédération de syndicats québécois ;
 Foreign Policy, un magazine américain bimensuel créé en 1970 par Samuel P. Huntington et Warren Demian Manshel ;
 Force publique, une force militaire congolaise de l'époque coloniale ;
 FrontPage, un logiciel de création de page Web ;
 Functional Programming, un langage de programmation créé par John Backus en 1977.

L'abréviation FP peut également désigner :
 Fonction publique
 Formation professionnelle

Sigle de 2 caractères